Vesperella är ett släkte av skalbaggar. Vesperella ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Vesperella